Мальковщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мальковщина — хутор в Браславском районе Витебской области.
 Мальковщина — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Мальковщина — деревня в Лебяжском районе Кировской области.